Scharch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Scharch (1850–1926), deutscher Generalleutnant 
 Werner Scharch (1912–1990), deutscher Sportfunktionär und Buchautor